Грин, Джордж:
 Грин, Джордж (1793—1841) — английский математик, внёсший значительный вклад во многие разделы математической физики.
 Грин, Джордж (род. 1996) — английский футболист.
 Грин, Джордж Кеннет (1911—1997) — американский физик.
 Грин, Джордж Сирс (1801—1899) — американский инженер и генерал федеральной армии.